Sportmuseum steht für:
 Sportmuseum Berlin
 Sportmuseum Leipzig
 Sportmuseum Schweiz
 Riksidrottsmuseet, Sportmuseum in Stockholm
 Deutsches Sport & Olympia Museum, Köln
 Sport- und Tourismus-Museum, Warschau

Siehe auch:
 Sportimonium
 Deutsches Fußballmuseum